Помјесни сабор Руске православне цркве () задужен је за избор патријарха московског и све Русије и за давање аутокефалности, аутономије или самоуправе дијеловима Руске православне цркве.

Састав 

Архијерејски сабор Руске православне цркве је надлежан да, по потреби, сазове Помјесни сабор. Изузетно, Помјесни сабор може сазвати и патријарх московски и све Русије (или мјестобљуститељ) и Свети синод. Одговорност за припрему Помјесног сабора сноси Архијерејски сабор, који засједа прије Помјесног сабора.

Помјесни сабор се састоји из архијереја (епархијских и викарних) и представника свештенства, монаштва и мирјана. Избор представника свештенства, монаштва и мирјана се уређује Уредбом о саставу Помјесног сабора Руске православне цркве () коју доноси Архијерејски сабор.

Предсједник Помјесног сабора је патријарх московски и све Русије (или мјестобљуститељ). Предсједништво Помјесног сабора () састоји се из предсједника и 12 чланова архијерејског достојанства. Секретаријат Помјесног сабора се састоји из секретара архијерејског достојанства и два помоћника — клирика и мирјанина. Затим, Предсједништво, секретар и предсједници радних тијела чине Саборски савјет.

Сви архијереји као чланови Помјесног сабора чине Архијерејски састанак (). Њега сазива предсједник Помјесног сабора по личној иницијативи, на основу одлуке Саборског савјета или на предлог најмање 1/3 архијереја. Задатак Архијерејског састанка је да разматра одлуке Помјесног сабора које су од нарочите важности и за које постоји сумња да нису у складу са Светим писмом, Светим предањем, догматима и канонима или да нису у функцији очувања црквеног мира и јединства.

Дјелокруг 

Помјесни сабор:
 изражава и чува вјероучитељско и канонско јединство Руске православне цркве;
 доноси одлуке о давању аутокефалности, аутономије или самоуправе дијеловима Руске православне цркве;
 бира патријарха московског и све Русије у складу са Уредбом и избору патријарха московског и све Русије () и одлучује о његовом умировљењу;
 на предлог Архијерејског сабора изражава став црквене пуноће по важнијим питањима, која се тичу унутрашњег црквеног живота, односа с другим помјесним црквама, с инославним конфесијама и нехришћанским религијским заједницама, односа Цркве и државе и односа Цркве и друштва на канонској територији Руске православне цркве;
 обраћа се, по потреби, Архијерејском сабору са предлогом да преиспита своје раније одлуке у области вјерског учења и канонског устројства у складу са мишљењем које је исказала већина учесника Помјесног сабора;
 иницира разматрање значајних питања у оквиру Међусаборског присуства;
 брине се о чувању чистоте православне вјере, хришћанског морала и побожности;
 утврђује, мијења, укида и тумачи своје одлуке.

Помјесни сабор одлучује већином гласова, осим када пословник другачије наређује. Акти се доносе у форми одлука () и опредјељења (), а потписују их предсједник и чланови Предсједништва Помјесног сабора.

Види још 
 Архијерејски сабор Руске православне цркве
 Свети синод Руске православне цркве

Референце 

Устројство Руске православне цркве